Majalaya (Majalaya), een plaats in Indonesië
Majalaya (Cikalongkulon), een plaats in Indonesië
Majalaya (Majalaya, Bandung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing